Gentsestraat (Den Haag) - straat in Den Haag, Nederland
 Gentsestraat (Hulst) - straat in Hulst, Nederland
 Gentsestraat (Harelbeke) - straat in Harelbeke, België
 Gentsestraat (Rilland) - straat in Rilland, Nederland
 Gentsestraat (Zwijndrecht) - straat in Zwijndrecht, Nederland
 Gentsestraat (Sas van Gent) - straat in Sas van Gent, Nederland
 Gentsestraat (Biervliet) - straat in Biervliet, Nederland